Laurenti kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Nicolai Laurenti
 Josephus Nicolai Laurenti

Robotskapade auktorsförkortningar